

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 5 podstawowych
 Rogi – część miasta Łódź, w delegaturze Łódź-Bałuty
 Rogi – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Lubniewice
 Rogi – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Wielgomłyny
 Rogi – przysiółek wsi Kasina Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Rogi – część wsi Podobin w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Niedźwiedź
 Rogi – część wsi Pcim w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Pcim
 Rogi – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Podegrodzie
 Rogi – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Niemodlin
 Rogi – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Miejsce Piastowe

Inne 
 Rogi – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej, w gminie Skrad
 dawna nazwa (za II RP) Rogowa w woj. śląskim
 rogi (dzieło rogowe) – budowla obronna
 Rogi Tartarusa (ang. The Horns of Tartarus) – powieść fantasy Michaela Scotta Rohana i Allana Scotta z 1992
 Rogi Wałdowice – dawna stacja kolejowa w Wałdowicach, w gminie Lubniewice, w powiecie sulęcińskim, w woj. lubuskim, w Polsce
 Rogi – horror z 2013 w reżyserii Alexandre Aja

Zobacz też 
 róg
 Turze Rogi

Linki zewnętrzne